Guoyuan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Guoyuan (socken i Kina, Henan), 
 Guoyuan (socken i Kina, Sichuan), 
 Guoyuan (socken i Kina, Hebei), 

Robotskapade Kinaförgreningar